Collegium Musicum (barok), bepaald soort muziekgezelschap in de tijd van de Barok.
Collegium Musicum (Bach), het Collegium Musicum van Johann Sebastian Bach.
Collegium Musicum (Leiden), Leidse studentenmuziekvereniging.
Collegium Musicum (Zürich), een muziekgezelschap uit Zürich